Eddie van de Pol ist der Name folgender Personen:

 Eddie van de Pol (Bobfahrer), niederländischer Bobfahrer
 Eddie van de Pol (Judoka) (* 1944), niederländischer Judoka